Фа́рнборо () — город в Англии, на северо-востоке графства Гэмпшир, административный центр района Рашмур.

Расположен в 34 км к юго-западу от Лондона. Впервые упоминается в Книге страшного суда в 1086 году. Название города происходит от слова Ferneberga, что значит «папоротниковый холм».

Город тесно связан с авиацией. Аэропорт Фарнборо уже много лет является местом проведения одного из крупнейших авиасалонов мира — ''Farnborough Airshow. На территории аэродрома находится исторический  (RAE), а также .

В городе располагаются подразделения авиационных компаний BAE Systems, AgustaWestland, штаб-квартира оборонной QinetiQ.

См. также 
 Авиасалон в Фарнборо

Населённые пункты Хэмпшира
Города Англии